Russkaja Poljana si può riferire a due toponimi in Russia:
 Russkaja Poljana – un centro abitato dell'Oblast' di Omsk.
 Russkaja Poljana – un centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica.